

Geografia

Austria 
 Feistritz am Wechsel – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Feistritz an der Gail – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land
 Feistritz im Rosental – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land
 Feistritz ob Bleiburg – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Völkermarkt
 Feistritz – rzeka, dopływ Lafnitz

Zobacz też 
 Bistrica
 Deutschfeistritz
 Sankt Marein-Feistritz